Ел Каиро има више значења:

 Ел Каиро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каиро (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каиро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каиро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Каиро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро, Лос Мичоаканос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каиро (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каиро (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каиро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каиро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каиро (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каиро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каиро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику